Le terme Pascagama peut se référer à:

Toponymes
Lac Pascagama, un plan d'eau douce de la partie Est du territoire de Senneterre (ville), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière Pascagama, un affluent du réservoir Gouin coulant dans la partie Est du territoire de Senneterre (ville), en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.